Contea di Rutland o Rutland County è la denominazione delle seguenti contee:
 Contea di Rutland (Vermont) – negli Stati Uniti
 Contea di Rutland – in Inghilterra